Llinars (Odèn), entitat de població al municipi d'Odèn (Solsonès)
 Llinars (Capolat), entitat de població al municipi de Capolat (Berguedà)
 Llinars de l'Aiguadora, entitat de població al municipi de Castellar del Riu (Berguedà)
 Cal Llinars, masia al municipi d'Artesa de Segre (Noguera)
 Mas Llinars, masia al municipi d'Agullana (Alt Empordà)
 Can Llinars, masia al municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
 Aigua de Llinars, riu prepirinenc de les comarques del Berguedà, Solsonès i Bages, afluent per l'esquerra del Cardener 
 Coll de Llinars, coll al municipi d'Alfara de Carles (Baix Ebre)
 Llinars del Vallès, municipi del Vallès Oriental 
 Baronia de Llinars, jurisdicció senyorial concedida el  que primer va pertànyer als Corbera i després al llinatge dels Santcliment, cognomenats Corbera-Santcliment